Педикулёз (pediculósis, вши́вость) (от pediculus «вошь») — паразитарное заболевание кожи и её производных — волос. На человеке могут паразитировать головная вошь (Pediculus humanus capitis), платяная вошь (Pediculus humanus corporis) и лобковая вошь (Phtyrus pubis). Соответственно этому различают педикулёз головной, платяной и лобковый. Может также возникать смешанный педикулёз, когда присутствует инфестация смешанного типа (например, одновременная инфестация головной и платяной вши). Вши питаются кровью хозяина, а яйца (гниды) приклеивают к волосам (платяная вошь откладывает яйца в складках одежды, реже приклеивает к волосам на теле человека).

История 
Вши связаны с человеком с давних времён. Первые сообщения о них встречаются у Аристотеля (IV век до н. э.). Засохшие вши были обнаружены в древних захоронениях человека: у египетских, перуанских и индейских мумий. Вши найдены также на мумифицированных трупах людей в Гренландии и на Алеутских островах (XV век). Анализ ДНК вшей показал, что головная и платяная вошь обособились между  и  лет. Это свидетельствует о том, что вши были паразитами людей не менее  лет.

Почти за 500 лет до н. э. Геродот писал, что у египетских жрецов и писарей всегда были тщательно выбриты головы, «…чтобы никакая вошь или иная нечистая тварь не могла прицепиться к ним, когда они служат богам…». С этой же целью брили головы и подбородки фараоны, цари и вельможи в Древнем Египте.

Увеличение числа больных педикулёзом наблюдается, когда люди живут скученно и/или в антисанитарных условиях, например, во время войн, катастроф. Есть гипотеза, что вшами легче заразиться нервным, постоянно волнующимся людям. Иногда это связывают с изменением запаха человека в состоянии постоянного стресса. Приток трудовых мигрантов ухудшил санитарно-гигиеническую обстановку в РФ, в том числе по заболеваемости педикулёзом.

Клинические симптомы

Причины заболевания 
Головные и платяные вши передаются от человека к человеку при непосредственном контакте. Заражение головными вшами через одежду и предметы обихода рассматриваются больше как исключение, а не как правило.

Личная гигиена не имеет значения, вши одинаково предпочитают как чистые, так и грязные волосы.

Лобковая вошь (площица), как правило, передаётся половым путём, но возможна также передача через вещи (постельное бельё, одежда и т. д.).

Невозможно заразиться вшами от животных, так как эти паразиты видоспецифичны, то есть человеческие вши могут жить только на человеке.

Симптомы 
Педикулёз имеет следующие симптомы:
 кожный зуд в месте укуса вши
 мелкие серовато-голубоватые пятна на коже.
 расчёсы (экскориации).
 наличие гнид в волосах.
От момента заражения до первых признаков болезни может пройти несколько недель.

В результате инфицирования расчёсов могут развиваться гнойничковые заболевания кожи.

Платяные вши являются основными переносчиками сыпного тифа и ряда других риккетсиозов. Намного реже тиф переносят головные вши, в единичных случаях — площицы.

Вши как переносчики возбудителей болезней 
Платяные вши могут передавать трансмиссивные болезни, например волынскую лихорадку, вызываемую риккетсиями.
Головная вошь является переносчиком возбудителя вшивого возвратного тифа, платяная переносчиком вшивого сыпного тифа.

Лечение 
Для лечения педикулёза необходим комплексный подход, который уничтожит как гнид (яйца), так и взрослых особей. Способы борьбы отличаются для различных видов вшей.

Лобковые вши 
Для избавления от площицы (лобковой вши) можно применить следующий способ:
 Всю имеющуюся одежду и постельное бельё в помещении/квартире перестирать в кипятке. Мягкие игрушки также могут быть местом обитания вшей.
 Паразиты погибают, если заражённые с ними вещи положить в морозильную камеру на 12 часов.
 Стараться не расчёсывать повреждённые от укусов места на теле.
 Сбрить все волосы там, где это возможно (на лобке, подмышках, ногах), для избежания заражения места укусов продезинфицировать 5 % борной мазью.
 С ресниц и бровей удалить паразитов ногтями или пинцетом.

Платяные вши 
Бельё и одежду следует прокипятить или обработать паром, так как простой низкотемпературной стирки может оказаться недостаточно. После высокотемпературной обработки следует на неделю вывесить бельё, желательно на солнце в проветриваемом месте.

Другой способ включает обработку инсектицидным препаратом, с последующей стиркой и недельным проветриванием на солнце.

Наиболее действенным считается обеззараживание одежды и белья в пароформалиновой камере. Этот метод более эффективен, так как сочетает высокотемпературную и химическую обработку.

При обработке одежды следует учитывать, что гниды могут откладываться в толстых складках и швах одежды, где они могут выдержать недостаточную тепловую обработку.

Учитывая особую эпидемиологическую значимость платяного педикулёза и возможность фиксации гнид не только на ворсинах одежды, но и пушковых волосах кожного покрова человека, при распространённом процессе необходимо решать вопрос не только о дезинсекции одежды, но и об обработке больного одним из педикулоцидных препаратов.

Головные вши 
Для лечения заболевания используется широкий ассортимент противопедикулёзных средств — шампуни, мази, аэрозоли. Классическими препаратами являются:
 20 % водно-мыльная суспензия бензилбензоата (препарат для лечения чесотки, ранее использовался также против педикулёза);
 5 % борная мазь
 металлические частые гребни.

Препараты на основе диметикона (производного силикона) и вазелина, действуют за счёт того, что склеивают дыхательные пути вшей. Такие средства наносятся на сухие волосы по всей длине волос, а по прошествии определённого времени — после прочёсывания волос специальным гребнем — смываются.

Препараты на основе перметрина обладают нейротоксическим механизмом действия.

Антипаразитный препарат ивермектин нарушает передачу нервных импульсов насекомых, что приводит к параличу и гибели паразитов.
В 2011 году в США был одобрен препарат спиносад, вызывающий возбуждение мотонейронов паразитов, что также приводит к их параличу и гибели.

Использование любых средств от вшей требует максимально точного соблюдения инструкции, поскольку некоторые препараты, такие как перметрин, достаточно токсичны. Несмотря на то что многие из них противопоказаны беременным и кормящим, согласно данным сайта embryotox.de, где собраны официально одобренные Министерством здравоохранения Германии рекомендации для лечения беременных, применение препаратов на основе диметикона дозволено, так как они абсолютно не всасываются в организм.

Даже при наличии овоцидного эффекта часть гнид, как правило, выживает, поэтому важно удалить их механически при помощи специальных металлических частых гребней.
Так как гниды крепятся исключительно у корней волос, то самое важное — обработать первые 3—5 см от корня. Облегчить вычёсывание можно, нанеся на волосы бальзам, рыбий жир, масло, придав «эффект скольжения». Масло оливы избавляет от паразитов, а масло герани оказывает ещё и противовоспалительное действие, заживляет раны.

Такие методы борьбы с педикулёзом, как проглаживание и кипячение личного белья инфестированного человека, избыточны. Для существования вшам необходимо питание человеческой кровью каждые 2—3 часа, после 2 суток без крови вши перестают производить потомство. По этой причине, обязательное кипячение — неактуально, достаточна стирка при температуре  в течение получаса. Мягкие игрушки, например, подушки, входившие в контакт с заражённым достаточно положить в полиэтиленовый пакет при комнатной температуре на срок до 3 суток или же в холодильник на 2 дня. Этого достаточно для гибели вшей и гнид. Расчёски можно промывать водой с мылом.

В 2006 году американскими учёными был разработан ряд методов борьбы с педикулёзом за счёт горячего воздуха, исключающие использование химических препаратов. Тестовые исследования показали, что наиболее эффективным из шести предложенных методов оказалось применение специально разработанного прибора LouseBuster, приводившее к практически 100-процентной смертности гнид и 80-процентной смертности зрелых особей.

Профилактика 

 Соблюдение личной и общественной гигиены: регулярное мытьё тела (не реже двух раз в день), смена нательного и постельного белья; стирка постельного белья при высокой температуре, проглаживание одежды горячим утюгом, особенно швов, где вши обычно откладывают яйца.
 Недопущение передачи личной расчёски другим лицам.
 Вещи, входившие в контакт с зараженным, необходимо на срок до 3 суток оставить в полиэтиленовом пакете при комнатной температуре. За это время вши и гниды погибают.
 Для проверки наличия вшей следует расчесать голову над светлой тканью.

Педикулёз регистрируется как отдельная нозология, и инфестация населения вшами отображается в ежемесячных сводках по заболеваемости в Российской Федерации.

См. также 
 Вши
 Головной педикулёз
 Платяной педикулёз
 Фтириаз

Примечания 

Энтомозы